H32 peut faire référence à :
 Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS H32, un sous-marin de Classe H de la Royal Navy ;
 HMS Rapid (H32), un destroyer de classe R de la Royal Navy ;
 HMS Havant (H32), un destroyer de classe H de la Royal Navy ;
 Un type de panneau de signalisation du patrimoine culturel en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres